Gaona puede referirse a:

Topónimos
Gaona, localidad argentina.
Avenida Gaona, una arteria de Buenos Aires.
Avenida Gaona, una arteria del municipio de Tres de Febrero.
Calle de Gaona, en Málaga.

Edificios o instituciones
Casa de los Gaona, en Alegría de Álava.
Instituto Gaona, hoy "Vicente Espinel", en Málaga.